Rezultati Prvenstva Avstralije 1960 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Maria Bueno (četrtfinale)
  Christine Truman (polfinale)
  Jan Lehane (finale)
  Mary Reitano (polfinale)
  Lorraine Robinson (četrtfinale)
  Beverley Rae (drugi krog)
  Margaret Smith (prvakinja)
  Betty Holstein (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1960